Tormenta puede referirse a:

Meteorología 
 Tormenta, fenómeno atmosférico.
 Tormenta eléctrica, caracterizada por los fenómenos de rayos y truenos.
 Tormenta de hielo, fenómeno atmosférico.
 Tormenta tropical, ciclón tropical.
 Tormenta de polvo, fenómeno atmosférico.
 Tormenta ígnea, movimiento en masa del aire resultante del fuego.
 Tormenta geomagnética, perturbación temporal de la magnetosfera terrestre.

Personajes 
 Fray Tormenta (1945-), luchador profesional mexicano;
 Tormenta, personaje de historietas de Marvel Comics.

Música 
 Tormenta (1952-), cantante argentina;
 Tormenta (1939), tango compuesto por Enrique Santos Discepolo;
 Tormenta (2003), canción de Coral Segovia.
 Tormenta, banda chilena.

Literatura, cine y televisión

Novelas 
 Tormenta (2007), novela de Lincoln Child.
 La tormenta (2009), novela de Robert Jordan y Brandon Sanderson.

Crítica literaria 
La tormenta en un vaso, página de crítica literaria, que concede unos premios anuales.

Películas 
Tormenta
 Tormenta (Orage) (1938), película francesa, dirigida por Marc Allégret;
 Tormenta (1955), película hispano-estadounidense, dirigida por Alfonso Acebal y John Guillermin;
 Tormenta (1982), película brasileña, dirigida por Uberto Molo;
 Tormenta (StormStorm and Sorrow) (1990), película estadounidense, dirigida por Richard A. Colla;
 Tormenta (Storm) (1999), película estadounidense, dirigida por Harris Done;
 Tormenta (Storm) (2005), película sueca, dirigida por Måns Mårlind y Björn Stein;
 Tormenta (2008), cortometraje mexicano, dirigida por Carlos Padilla;
La tormenta
 Tormenta (The Storm) (1922), película estadounidense, dirigida por Reginald Barker;
 Tormenta (1922), película italiana, dirigida por Carmine Gallone;
 Tormenta (Lei yu) (1957), película de Hong Kong, dirigida por Wui Ng;

Televisión 
 La tormenta (1967), serie de TV (telenovela) de México;
 La tormenta (2005-2006), serie de TV (telenovela) colombiana;
 La Tormenta (2006), episodio de Avatar: la leyenda de Aang;
 Tormenta (2013), miniserie de TV de España.

Belicismo 
 Operación Tormenta (1995), durante la guerra de Croacia.
 Operación Tormenta del Desierto (1990-1995), durante la Guerra del Golfo.

Véase también 
 Storm, .
 Sturm, .